Матушевский — фамилия; имеет женскую форму Матушевская. Известные носители:

 Матушевский, Анджей (1924—2008) — польский художник.
 Матушевский, Винцент (1869—1940) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Матушевский, Винценты — деятель польского и российского рабочего движения, социал-демократ, большевик, участник Гражданской Войны в России.
 Матушевский, Вячеслав Мечиславович (род. 1953) — советский и российский футбольный судья.
 Матушевский, Игнаций (1891—1946) — польский политик, журналист, дипломат, министр финансов, полковник.
 Матушевский, Михал (род. 1993) — польский шахматист, гроссмейстер (2019). 
 Матушевский, Фёдор Павлович (1869—1919) — общественный деятель, публицист, литературовед, критик.

Матушевская 
 Матушевская, Леокадия (1906—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви.